O México competiu nos Jogos Pan-Americanos de Inverno de 1990, disputado em Las Leñas, Argentina, e não conquistou nenhuma medalha. A delegação contou com 4 atletas.

Países nos Jogos Pan-Americanos de 1990
México nos Jogos Pan-Americanos
Desporto no México em 1990